Тарту — топоним.

 Тарту — город в Эстонии, уездный центр.
 Тарту — муниципалитет в Эстонии, в составе уезда Тартумаа. Образован в 2017 году.
 Тарту — неиспользуемый сегодня военный аэродром в уезде Тартумаа Эстонии.
 Тарту — аэропорт в 9.5 км к юго-западу от центра Тарту в Эстонии.
 Тарту — бывшая волость в Эстонии, в составе уезда Тартумаа. Упразднена в 2017 году.
 Тарту — волость в Эстонии, в составе уезда Тартумаа. Образована в 2017 году.
 «Тарту Юликоол/Рок» — эстонский баскетбольный клуб из Тарту.
  (или «Тарту СК 10») — эстонский футбольный клуб из Тарту.